Tucker School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tucker School (Tucker, Arkansas), NRHP-ID 05000538
 Tucker School (Spiro, Oklahoma), NRHP-ID 88001407